Davidi ist der Familienname folgender Personen:

 Aharon Davidi (1927–2012), israelischer Brigadegeneral und Hochschullehrer
 Guy Davidi (* 1978), israelischer Regisseur, Filmproduzent und Kameramann